En botanique, un cerne ou anneau de croissance, est un cercle concentrique d'un tronc d'arbre, coupé en travers. La méthode qui consiste à dater un arbre grâce à ses cernes est la dendrochronologie.
 En médecine, un cerne est un cercle bleuâtre qui se forme autour des yeux.
 la Cerne est une rivière du Dorset, en Angleterre.

Patronyme 
 Rudi Cerne (1958-), patineur artistique allemand.